Bouck ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Bouck (1828–1904), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Bouck (1788–1858), US-amerikanischer Politiker
 Tyler Bouck (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 William C. Bouck (1786–1859), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch: Bouc, Buck, Buk, Book